Der Name Molkenhaus steht für:

 Molkenhaus (Bad Harzburg), Ausflugsgaststätte im Harz bei Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Molkenhaus (Wernigerode), Gebäude der Nationalparkverwaltung Harz bei Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Erstlingswerk Carl Friedrich Schinkels und Museum in Bärwinkel (Neuhardenberg), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg